Le Viazul-98905 était un concept de bus  produit par Viazul Bus en 2015. Une quinzaine de bus de ce type ont été produits mais le projet n'a pas atteint le stade de la production en série. Il était destiné à remplacer le bus Viazul-590356, produit jusqu'en 2019. En 2021, la société Viazul Bus a cessé de produire des véhicules et n'est plus qu'une entreprise de tourisme qui importe également ses bus. Les véhicules Viazul-98905 sont toujours utilisés par les Services de Viazul Bus à Cuba.

Un concept de bus similaire a été étudié en 2019, nommé Viazul-1598105, mais seules cinq unités ont été produites et il n'a pas atteint le stade de la production en série. Ce bus est également utilisé par les services de Viazul Bus. Le bus n'a pas d’éléments communs avec son prédécesseur, c'était le deuxième véhicule conçu par Viazul Bus. La société devait produire environ cent unités par an, mais il est resté au stade de prototype.

Références

Liens externes 
 Will The New Viazul Bus Reach Production?
 Viazul Buses

Automobile des années 2010